Григорий Михайлович Ойнвид (род. 3 января 1960) — российский государственный деятель. Депутат Государственной думы Российской Федерации II созыва.

Биография 
Родился 3 января 1960 года, коряк. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт имени В.В.Куйбышева, по специальности — инженер-механик.

В 1990—1993 годах был народным депутатом Верховного совета России. Затем, с 1994 по 1996 год являлся депутатом Совета Федерации. Работал полномочным представителем Президента Российской Федерации в Корякском автономном округе.

В 1995 году был избран депутатом Государственной думы Российской Федерации II созыва от Корякского одномандатного избирательного округа №217. Выдвинут кандидатом в депутаты группой избирателей. В думе входил во фракцию всероссийского общественно-политического движения «Наш дом — Россия». Был членом комитета ГД по проблемам Севера и Дальнего Востока.

Ссылки 
 ОЙНВИД Григорий Михайлович
 Биография на сайте НИИСС

Выпускники СибАДИ
Народные депутаты России
Представители президента России в регионах
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов